Chercher. Jours après jours, les aventuriers du savoir est un essai de Jean-François Sabouret sorti en 2000 avec une préface du journaliste Ivan Levaï.

Contenu

Notes et références 

Essai français paru en 2000